

Освајачи медаља по реду одржавања олимпијских игара

Мушкарци појединачно

Специјалне фигуре

Жене појединачно

Спортски парови 

(1) На Олимпијским играма 2002. није додељена сребрна медаља. Након скандала приликом оцењивања канадски пар је добио злато.

Плесни парови

Освајачи медаља

Мушкарци у свим категоријама

Жене у свим категоријама

Медаље по државама

Укупно

Мушкарци

Жене

Парови

Плесни парови

Спољашње везе 
 Списак на званичној страници ИСУ организације
 Званична страница олимпијског комитета

Уметничко клизање на олимпијским играма
у